Повторитель, репитер () — физическое устройство, повторяющее входящий сигнал. 
Различают:

 В компьютерной/сетевой технике
 Повторитель — сетевое оборудование, предназначенное для увеличения расстояния сетевого соединения путём повторения сигнала на физическом уровне.
 
 Повторитель портов — аксессуар для ноутбука
 Повторитель хаба — устройство, обеспечивающее динамические соединения между портами для трансляции пакетов и возобновления сигналов протокола USB

 В радиосвязи
 Релейная радиостанция
 Пассивный повторитель
 Повторитель GSM

 В электронике
 Эмиттерный повторитель
 Истоковый повторитель
 Катодный повторитель

 В морском деле
 Репитер гирокомпаса

См. также 

 Ретранслятор
 Усилитель
 Транспондер
 Репетир
 Мягкий гамма-репитер